Сексион Примера има више значења:

 Сексион Примера (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сексион Примера (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику